Колпеница:

 Колпеница — ручей, приток Остра.
 Колпеница — деревня в Рославльском районе Смоленской области.